Unschuldig steht für:

 Tatort: Unschuldig, deutscher Fernsehkrimi (2001)
 Unschuldig (Fernsehserie), deutsche Krimiserie (2007–2008)
 Unschuldig (Film), deutscher Fernsehfilm-Zweiteiler

Siehe auch:
 Unschuld (Begriffsklärung)
 Die Unschuldigen
 Innocent